Кормич Борис Анатолійович (народився 16 грудня 1977 в Черкасах) — український науковець-правознавець.
 Кормич Людмила Іванівна — українська науковиця, історикиня, політологиня та громадська діячка.
 Кормич Володимир Вікторович — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022.